«Ma Baker» () — песня группы Boney M. Была издана как сингл в 1977 году. Это был третий сингл с альбома Love for Sale и третий сингл группы подряд на 1 месте в ФРГ. Также он достиг 2 места в Великобритании (проиграв только «I Feel Love» Донны Саммер), где так высоко синглы группы раньше не поднимались. В США песня была на 96 месте. Песня была посвящена мамаше Баркер, матери нескольких преступников-братьев из так называемой «банды Баркеров-Карписа».

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Продажи и сертификации

Примечания 

Песни 1977 года
Синглы 1977 года
Песни Boney M.
Синглы Atlantic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100